chudoba – przestarzale drobny dobytek, skromne i ubogie gospodarstwo; pochodzi od czeskiego słowa „Chudoba” oznaczającego biedę

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 7, w tym 5 podstawowych
 Chudoba – przysiółek wsi Urbanowice w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Pawłowiczki
 Chudoba – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna
 Chudoba – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie
 Chudoba – osada leśna w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie
 Chudoba – przysiółek wsi Nowe Kotkowice w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Głogówek
 Chudoba – kolonia w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Łęczyce
 Chudoba – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Brzeziny

Inne 
 Chudoba – polska grupa muzyczna wykonująca muzykę folk
 Chudoba – wzgórze we wsi Trzebniów w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim, w gminie Niegowa (Wyżyna Częstochowska)

Zobacz też 
 Stanisław Chudoba